Bishnupur – città dell'India del distretto dei 24 Pargana Sud
 Bishnupur – città dell'India del distretto di Bankura
 Bishnupur – città dell'India dello stato federato di Manipur